Татья́на Комаро́ва:
 Комарова, Татьяна Васильевна (род. 1963) — советская баскетболистка.
 Комарова, Татьяна Владимировна (род. 1968) — российский композитор.
 Комарова, Татьяна Марковна (1952—2010) — советский и российский тележурналист, корреспондент, комментатор, обозреватель.
 Комарова, Татьяна Петровна (род. 1980) — заслуженный мастер спорта России (подводное плавание).